МТФ № 1 колхоза имени Ленина — название населённых пунктов в России

 МТФ № 1 колхоза имени Ленина — посёлок в Белореченском районе Краснодарского края
 МТФ № 1 колхоза имени Ленина — до 2021 г. название хутора Славяновский в Предгорном районе Ставропольского края

См. также 
 МТФ (посёлок)
 МТФ № 2 колхоза имени Ленина
 МТФ 3